Rio Paraopeba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Parauapebas, vattendrag, Pará, 
 Rio Paraopeba (vattendrag i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar